Yarde-Buller ist der Familienname folgender Personen:

 Richard Yarde-Buller, 4. Baron Churston (1910–1991)